Хе́рманссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Херманссон, Джек (род. 1988) — норвежский и шведский боец ММА.
 Херманссон, Какан (род. 1981) — шведская телеведущая, радиоведущая, комик и деятель искусства.
 Херманссон, Карл-Хенрик (1917—1987) — шведский политический деятель.

См. также 
 Хермансон, Мари (род. 1956) — шведская писательница.
 Хермансон, Янно (род. 1981) — эстонский футболист.